Отборочный турнир XVIII чемпионата мира по волейболу среди мужчин среди стран-членов Европейской конфедерации волейбола (CEV) проходил с 23 мая 2013 по 5 января 2014 года с участием 38 команд. Было разыграно 6 путёвок на чемпионат мира. От квалификации освобождена сборная Польши (страна-организатор финального турнира) и две сильнейшие команды по итогам чемпионата Европы 2013 года.

Формула соревнований 
Европейская квалификация предусматривает 3 этапа отбора. Кроме этого, две команды по итогам чемпионата Европы 2013 — сборные России и Италии — напрямую вышли в финальную часть чемпионата мира, минуя квалификацию. 10 сборных на основании рейтинга Европейской конфедерации волейбола на 1 января 2013 года напрямую допущены в 3-й групповой раунд. Остальные 28 команд начали отборочный турнир с 1-го этапа.

За победы 3:0 и 3:1 команды получали 3 очка, за победы 3:2 — 2 очка, за поражения 2:3 — 1, за поражения 1:3 и 0:3 очки не начислялись.

Участники

Первый раунд

Группа A 
Загреб (Хорватия)

Группа B 
Любляна (Словения)

Группа C 
Раквере (Эстония)

Группа D 
Кортрейк (Бельгия)

Группа E 
Хальмстад (Швеция)

Группа F 
Скопье (Македония)

Группа G 
Лимасол (Кипр)

Победители групповых турниров (Хорватия, Словения, Эстония, Бельгия, Греция, Македония, Кипр) напрямую вышли в 3-й раунд квалификации. Команды, занявшие вторые места в группах А—F (Нидерланды, Израиль, Белоруссия, Румыния, Швеция, Украина), во 2-м групповом раунде продолжили борьбу за три путёвки в 3-й этап.

Второй раунд

Группа H 
Алмере (Нидерланды)

Третий раунд

Группа I 
Опава (Чехия)

Группа J 
Ниш (Сербия)

Группа K 
Людвигсбург (Германия)

Группа L 
Париж (Франция)

Группа M 
Попрад (Словакия)

В финальную стадию чемпионата мира вышли победители групповых турниров — Болгария, Сербия, Германия, Бельгия, Финляндия, а также Франция, имеющая лучшие показатели среди команд, занявших в группах 2-е места.

Ссылки 
 Сайт Европейской конфедерации волейбола

Чемпионат мира по волейболу среди мужчин 2014